Річки:
 Плетений Ташлик — річка в Україні, права притока Чорного Ташлику.

Населені пункти:
 Плетений Ташлик — село у Маловисківському районі Кіровоградської області.

Залізниця
 Плетений Ташлик — залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Ташлик